

Onomastica
Amodio – variante del nome proprio di persona Amedeo

Persone
Florent Amodio – pattinatore francese
Francesco Amodio – avvocato e politico italiano
Héctor Amodio – guerrigliero uruguaiano
Nicolás Amodio – calciatore uruguaiano
Roberto Amodio – calciatore e direttore sportivo italiano

Pagine correlate
Amadio
Amadeo